Цей список є списком видів ссавців, записаних на Кайманових островах. Із 25 зазначених у таблиці видів, 0 перебувають у критичному становищі, 0 перебувають під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 0 близькі до загрозливого стану.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Кайманові острови
Ссавці Кайманових Островів